Terminal Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Terminal Station (Hutchinson, Kansas), NRHP-ID 83003601
 Terminal Station (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID 73001778